Джон Денис Сарган (;  23 августа 1924, Донкастер – 13 апреля 1996, ) – английский экономист, профессор экономики, президент Эконометрического общества в 1980 году, соавтор .

Биография 
Денис родился 17 июня 1923 года в Донкастере, графства Саут-Йоркшир, Англия в семье отца Гарри Сарган, служившего в полиции, и матери Гертруда Портер. 
Денис посещал местную , затем поступил в  за счет своих способностей по математике. В 1940 году Денис смог поступить и получить государственную стипендию в , где он стал первым по математике.

В 1941 году он был призван в Вооруженные силы Великобритании в качестве младшего научного сотрудника на , где тестировал новые системы вооружений.

После демобилизации вернулся в Кембридж, где получил степень бакалавра по экономике в 1946 году.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности помощника профессора на экономическом факультете Лидского университета в 1948 году. В 1958-1960 годах был удостоен стипендии Фулбрайта, в рамках которой прошёл обучение на экономическом факультете Миннесотского университета  и Чикагского университета. В 1960-1963 годах он уже был ассоциированным профессором Лидского университета. В 1963-1965 годах был ассоциированным профессором по статистики в Лондонской школе экономики и политических наук, а с 1965 года был профессором эконометрики на экономическом факультете, в 1982-1984 годах был профессором экономики и статистики на кафедре имени Тука. В 1984 году вышел на пенсию, став эмерит-профессором экономики и статистики Лондонского университета.

Был членом с 1963 года и президентом  Эконометрического общества в 1980 году, членом Британской академии с 1981 года, почётным иностранным членом   Американской академии искусств и наук с 1987 года, был награждён премией Лондонской школой экономики и политических наук в 1990 году, почётным доктором  Мадридского университета имени Карлоса III в 1993 году.

Денис Сарган скончался в своём доме 12 января 2003 года в , Эссекс, Англия.

 Семья 
После смерти у него остались вдова Мэри Миллард (умершая 1 мая 2013 года), с которой он познакомился в Лидском университете и женился в 1953 году,  два сына Джон и Дэвид и дочь Барбара, которая скончалась в 2015 году.

Библиография 
Сарган опубликовал ряд статей:
 Sargan, J. D. (1958). "The Estimation of Economic Relationships using Instrumental Variables". Econometrica. 26 (3): 393–415. JSTOR 1907619. doi:10.2307/1907619.
 Sargan, J. D. (1964). "Wages and Prices in the United Kingdom: A Study in Econometric Methodology", 16, 25–54. in Econometric Analysis for National Economic Planning, ed. by P. E. Hart, G. Mills, and J. N. Whittaker. London: Butterworths
 Sargan, J. D. (1980). "Some Tests of Dynamic Specification for a Single Equation". Econometrica. 48 (4): 879–897. JSTOR 1912938. doi:10.2307/1912938.
 Sargan, J. D. (2001). "The Choice Between Sets of Regressors." Econometric Reviews 20(2).
 Sargan, J. D. (2001). "Model Building and Data Mining." Econometric Reviews 20(2): 159-170.
 Sargan, J. D. (2003). "The Development of Econometrics at LSE in the Last 30 Years." Econometric Theory 19(3): 429-438.

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Преподаватели Лондонской школы экономики